Singapore Street Circuit je městský závodní okruh formule 1. Jeho autorem je Hermann Tilke.

Trať od roku 2008 

 

 Délka okruhu 5 073 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:44.014 Felipe Massa/2008
 Rekord v závodě – 1:45.599 Kimi Räikkönen/2008

Trať od roku 2013 

 

 Délka okruhu 5 061 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:42.841 Sebastian Vettel/2013
 Rekord v závodě – 1:48.574 Sebastian Vettel/2013

Trať od roku 2015 

 

 Délka okruhu 5 065 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:39.491 Sebastian Vettel/2017
 Rekord v závodě – 1:45.008 Lewis Hamilton/2017

Trať od roku 2018 

 

 Délka okruhu 5 063 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:36.015 Lewis Hamilton/2018
 Rekord v závodě – 1:41.905 Kevin Magnussen/2018

Externí odkazy 
 

  Okruh na oficiálních stránkách f1
  Oficiální stránky okruhu
  Satelní snímek na google maps

Singapur (městský okruh)
Motoristický sport v Singapuru